Тустлита има више значења:

 Тустлита (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тустлита (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику